Иваново-Сортировочное — железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в городе Иваново Ивановской области. Является крупной грузовой сортировочной станцией  (крупнейшая в регионе), имеет сортировочную горку и несколько парков.

Железнодорожная станция имеет одну боковую низкую прямую платформу. Турникетами не оборудована.

Деятельность 
На станции производятся следующие операции: прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования; продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.

Дальнее следование по станции 
Поезда дальнего следования по станции Иваново-Сортировочное остановки не имеют.

Пригородное сообщение по станции 
По состоянию на май 2019 года на станции Иваново-Сортировочное имеют остановку пригородные поезда на тепловозной тяге: сообщением Иваново - Кинешма (1 пара поездов ежедневно), Иваново - Ковров (2 пары поездов ежедневно) и Иваново-Ярославль (1 пара поездов ежедневно).

 *

Примечания

Ссылки 
 Паспорт железнодорожной станции Иваново-Сортировочное на railwayz.info
 Станция Иваново-Сортировочное на Яндекс.Картах
 Пригородные поезда по станции Иваново-Сорт.

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иванова